Bitterfittan kan avse:

Bitterfittan (roman) – roman av Maria Sveland
Bitterfittan (rollfigur) –rollfigur i TV-serien Ballar av stål